Солодухин — русская фамилия.

Известные носители 
 Солодухин, Василий Иванович (1878—1942) — русский военный, полковник РИА и комбриг РККА.
 Солодухин, Владимир Петрович (род. 1969) — российский футболист.
 
 Солодухин, Евгений (род. 1948) — советский самбист и дзюдоист.
 Солодухин, Николай Иванович (род. 1955) — советский дзюдоист.
 Солодухин, Пётр Андрианович (1892—1920) — русский военный и политический деятель.
 Солодухин, Сергей Фёдорович (1949—1999) — советский хоккеист.

См. также